André Valli, linguiste français (université de Provence)
 (1945-2008), acteur brésilien